Главни чланак: Отворено првенство САД у тенису 2012.

Енди Мари је освојио турнир. У финалу је победио Новака Ђоковића резултатом 7-6, 7-5, 2-6, 3-6, 6-2. Ово је била прва титула за неког британског тенисера у појединачној конкуренцији од 1936. када је Фред Пери победио на Вимблдону.

Носиоци 

  Роџер Федерер (четвртфинале)
  Новак Ђоковић (финалиста)
  Енди Мари (победник)'  Давид Ферер (полуфинале)
  Жо-Вилфрид Цонга (друго коло)
  Томаш Бердих (полуфинале)
  Хуан Мартин дел Потро (четвртфинале)
  Јанко Типсаревић (четвртфинале)
  Џон Изнер (треће коло)
  Хуан Монако (прво коло)
  Николас Алмагро (четврто коло)
  Марин Чилић (четвртфинале)
  Ришар Гаске (четврто коло)
  Александар Долгополов (треће коло)
  Милош Раонић (четврто коло)
  Жил Симон (треће коло)

<ol start="17">
 Кеј Нишикори ''(треће коло)
 Станислас Вавринка ''(четврто коло, предао меч због повреде)
 Филип Колшрајбер ''(четврто коло)
 Енди Родик ''(четврто коло)
 Томи Хас ''(прво коло)
 Флоријан Мајер ''(прво коло, предао меч због несвестице)
 Марди Фиш ''(четврто коло, предао меч из здравствених разлога)
 Марсел Гранољерс ''(друго коло)
 Фернандо Вердаско ''(треће коло)
 Андреас Сепи ''(прво коло)
 Сем Квери ''(треће коло)
 Михаил Јужни ''(прво коло)
 Виктор Троицки ''(прво коло)
 Фелисијано Лопез ''(треће коло)
 Жилијен Бенето ''(треће коло)
 Жереми Шарди ''(треће коло)

Жреб

Финале 
{{Тенис-8 играча и 5 сетова
| RD1=Четвртфинале
| RD2=Полуфинале
| RD3=Финале
| team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Роџер Федерер
| RD1-score1-1=6<sup>1
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=6
| RD1-score1-4=3
| RD1-seed2=6
| RD1-team2= Томаш Бердих
| RD1-score2-1=7<sup>7
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=3
| RD1-score2-4=6

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Енди Мари 
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=7<sup>7
| RD1-score3-3=6
| RD1-score3-4=6
| RD1-seed4=12
| RD1-team4= Марин Чилић 
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6<sup>4
| RD1-score4-3=2
| RD1-score4-4=0

| RD1-seed5=8
| RD1-team5= Јанко Типсаревић
| RD1-score5-1=3
| RD1-score5-2=7<sup>7
| RD1-score5-3=6
| RD1-score5-4=3
| RD1-score5-5=6<sup>4
| RD1-seed6=4
| RD1-team6= Давид Ферер
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6<sup>5
| RD1-score6-3=2
| RD1-score6-4=6
| RD1-score6-5=7<sup>7

| RD1-seed7=7
| RD1-team7= Хуан Мартин дел Потро
| RD1-score7-1=2
| RD1-score7-2=6<sup>3
| RD1-score7-3=4
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Новак Ђоковић
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=7<sup>7
| RD1-score8-3=6

| RD2-seed1=6
| RD2-team1= Томаш Бердих
| RD2-score1-1=7
| RD2-score1-2=2
| RD2-score1-3=1
| RD2-score1-4=6<sup>7
| RD2-seed2=3
| RD2-team2= Енди Мари 
| RD2-score2-1=5
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=6
| RD2-score2-4=7<sup>9

| RD2-seed3=4
| RD2-team3= Давид Ферер
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=1
| RD2-score3-3=4
| RD2-score3-4=2
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Новак Ђоковић
| RD2-score4-1=2
| RD2-score4-2=6
| RD2-score4-3=6
| RD2-score4-4=6

| RD3-seed1=3
| RD3-team1= Енди Мари 
| RD3-score1-1=7
| RD3-score1-2=7
| RD3-score1-3=2
| RD3-score1-4=3
| RD3-score1-5=6
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Новак Ђоковић
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=5
| RD3-score2-3=6
| RD3-score2-4='''6
| RD3-score2-5=2
}}

Горња половина

Група 1 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Р. Федерер 
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Д. Јанг
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= М. Отом
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=6<sup>5
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Б. Пхау
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=7<sup>7

| RD1-seed05=
| RD1-team05= А. Рамос
| RD1-score05-1=6<sup>3
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=6
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Р. Ђинепри
| RD1-score06-1=7<sup>7
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4=0

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Р. Машадо
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=25
| RD1-team08= Ф. Вердаско
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=23
| RD1-team09= М. Фиш 
| RD1-score09-1=7<sup>7
| RD1-score09-2=7<sup>7
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Г. Соеда 
| RD1-score10-1=6<sup>3
| RD1-score10-2=6<sup>2
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=

Група 2 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= Н. Алмагро
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6<sup>5
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Р. Штјепанек
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=7<sup>7
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=4

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Н. Маи
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=4
| RD1-score03-4=5
| RD1-score03-5=6<sup>3
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ф. Печнер
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=7
| RD1-score04-5=7<sup>7

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Б. Кавчич
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=6<sup>5
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ф. Чипола
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7<sup>7
| RD1-score06-3=3
| RD1-score06-4=6

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= Џ. Сок
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=22
| RD1-team08= Ф. Мајер
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=2<sup>r

| RD1-seed09=27
| RD1-team09= С. Квери
| RD1-score09-1=6<sup>4
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=7
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Лу Ј.
| RD1-score10-1=7<sup>7
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=5

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=6
| RD1-seed12=PR
| RD1-team12= С. Деварман 
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=4

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Д. Истомин
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4=5
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ј. Цоп
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=7

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Д. Гофен
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Т. Бердих
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6| RD2-seed01=11
| RD2-team01= Н. Алмагро 
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=5
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ф. Печнер
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=7
| RD2-score02-4=4
| RD2-score02-5=4

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ф. Чипола 
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= Џ. Сок
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=27
| RD2-team05= С. Квери
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=3

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Ј. Цоп
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= Т. Бердих
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3='''6

| RD3-seed01=11
| RD3-team01={{Nowrap| Н. Алмагро}}
| RD3-score01-1=7<sup>7
| RD3-score01-2=6<sup>4
| RD3-score01-3=7<sup>7
| RD3-score01-4=6
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= Џ. Сок
| RD3-score02-1=6<sup>3
| RD3-score02-2=7<sup>7
| RD3-score02-3=6<sup>2
| RD3-score02-4=1

| RD3-seed03=27
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=7<sup>8
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=3
| RD3-score03-4=2
| RD3-seed04=6
| RD3-team04={{Nowrap| Т. Бердих}}
| RD3-score04-1=6<sup>6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=6

| RD4-seed01=11
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=6<sup>4
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=1
| RD4-seed02=6
| RD4-team02=

Група 3 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= Е. Мари
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=1

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Х. Морија
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= И. Додиг
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Т. Белучи 
| RD1-score05-1=6<sup>5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6<sup>1
| RD1-score05-4=5
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= П. Андухар 
| RD1-score06-1=7<sup>7
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=7<sup>7
| RD1-score06-4=7

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Р. Хасе 
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=30
| RD1-team08= Ф. Лопез
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=24
| RD1-team09= М. Гранољерс
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=7<sup>7
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Д. Кудла 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=6<sup>2

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Л. Лацко 
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=3
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Џ. Блејк
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4=6

| RD1-seed13=PR
| RD1-team13= П-А. Матје 
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=7<sup>7
| RD1-score13-4=7<sup>7
| RD1-score13-5=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= И. Андрејев 
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6<sup>1
| RD1-score14-4=6<sup>4
| RD1-score14-5=1

| RD1-seed15=
| RD1-team15= С. Хиралдо 
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=4
| RD1-score15-5=4
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= М. Раонић 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=3
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5=6

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= Е. Мари
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= И. Додиг
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= П. Андухар  
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=7<sup>7
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5=5
| RD2-seed04=30
| RD2-team04= Ф. Лопез
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6<sup>5
| RD2-score04-4=3
| RD2-score04-5=7

| RD2-seed05=24
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Џ. Блејк
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=PR
| RD2-team07= П-А. Матје 
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=6<sup>4
| RD2-seed08=15
| RD2-team08= М. Раонић 
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3='''7<sup>7

| RD3-seed01=3
| RD3-team01={{Nowrap| Е. Мари}}
| RD3-score01-1=7<sup>7
| RD3-score01-2=7<sup>7
| RD3-score01-3=4
| RD3-score01-4=7<sup>7
| RD3-seed02=30
| RD3-team02= Ф. Лопез
| RD3-score02-1=6<sup>5
| RD3-score02-2=6<sup>5
| RD3-score02-3='''6
| RD3-score02-4=6<sup>4

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= Џ. Блејк
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3=6<sup>3
| RD3-seed04=15
| RD3-team04={{Nowrap| М. Раонић}}
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=7<sup>7

| RD4-seed01=3
| RD4-team01=

Група 4 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= М. Чилић 
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= М. Матошевић 
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=2
| RD1-score02-5=4

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Д. Брандс
| RD1-score03-1=7<sup>7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=7<sup>7
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А. Унгур 
| RD1-score04-1=6<sup>4
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6<sup>5

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Т. Смичек
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=4
| RD1-score05-5=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Б. Рејнолдс
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=4

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= Г. Андреоци
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=17
| RD1-team08= К. Нишикори
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=32
| RD1-team09= Ж. Шарди
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ф. Воландри 
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Т. Ито 
| RD1-score11-1=6<sup>9
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= М. Ебден
| RD1-score12-1=7<sup>11
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М. Клижан 
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А. Фаља 
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=2

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= К. Бек
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=6<sup>2
| RD1-seed16=5
| RD1-team16=

Доња половина

Група 5 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Ј. Типсаревић
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=6
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Г. Рифен
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4=3
| RD1-score02-5=2

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Б. Бејкер
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ј. Хајек 
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=2

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Г. Жемља
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=7<sup>7
| RD1-score05-3=7
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Р. Мело
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6<sup>3
| RD1-score06-3=5

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С-М. Штебе 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4=6
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= В. Троицки 
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3='''6
| RD1-score08-4=2

| RD1-seed09=19
| RD1-team09={{nowrap| Ф. Колшрајбер}}
| RD1-score09-1=7<sup>7
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=7<sup>7
| RD1-score09-4=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= М. Љодра 
| RD1-score10-1=6<sup>2
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=6<sup>4
| RD1-score10-4=1

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Г. Димитров 
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=6<sup>4
| RD1-score11-4=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Б. Пер
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=7<sup>7
| RD1-score12-4=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М. Кукушкин 
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=2<sup>r
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ј. Нијеминен 
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Г. Малис  
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6<sup>5
| RD1-score15-3=7
| RD1-score15-4=6<sup>9
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= Џ. Изнер 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=7<sup>7
| RD1-score16-3=5
| RD1-score16-4=7<sup>11

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= Ј. Типсаревић
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Б. Бејкер
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Г. Жемља
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=6
| RD2-seed04=
| RD2-team04= С-М. Штебе 
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4=4

| RD2-seed05=19
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=6<sup>4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=3
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=7<sup>7
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Б. Пер
| RD2-score06-1=7<sup>7
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=2
| RD2-score06-5=6<sup>4

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Ј. Нијеминен 
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=7<sup>7
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4=3
| RD2-seed08=9
| RD2-team08= Џ. Изнер 
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6<sup>5
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=6

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= Ј. Типсаревић
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=7
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= Г. Жемља
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=5

| RD3-seed03=19
| RD3-team03=

Група 6 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=13
| RD1-team01= Р. Гаске 
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А. Монтањес
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=3

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ј. Мелцер 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=5
| RD1-score03-4=7
| RD1-score03-5=4
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Б. Клан
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7
| RD1-score04-4=5
| RD1-score04-5=6

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= С. Џонсон 
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7<sup>7
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Р. Рам 
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6<sup>5
| RD1-score06-3=3

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Е. Гулбис
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=7
| RD1-score07-5=6
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= Т. Хас
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=4
| RD1-score08-4=5
| RD1-score08-5=3

| RD1-seed09=28
| RD1-team09= М. Јужни
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=5
| RD1-score09-4=6<sup>6
| RD1-score09-5=6<sup>6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ж. Милер
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=7
| RD1-score10-4=7<sup>8
| RD1-score10-5=7<sup>8

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Т. Камке 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=1
| RD1-score11-4=4
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= Л. Хјуит
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= И. Сајслинг
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15=
| RD1-team15= К. Андерсон
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=6<sup>3
| RD1-seed16=4
| RD1-team16= Д. Ферер
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=7<sup>7

| RD2-seed01=13
| RD2-team01= Р. Гаске
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Б. Клан
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=1

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=6<sup>3
| RD2-score03-2=7<sup>7
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=6
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Е. Гулбис
| RD2-score04-1=7<sup>7
| RD2-score04-2=6<sup>5
| RD2-score04-3=3
| RD2-score04-4=4

| RD2-seed05=
| RD2-team05= Ж. Милер
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6<sup>5
| RD2-score05-3=7<sup>7
| RD2-score05-4=5
| RD2-score05-5=4
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Л. Хјуит
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=7<sup>7
| RD2-score06-3=6<sup>5
| RD2-score06-4=7
| RD2-score06-5=6

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= И. Сајслинг
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=6<sup>12
| RD2-seed08=4
| RD2-team08= Д. Ферер
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=7<sup>14

| RD3-seed01=13
| RD3-team01= Р. Гаске
| RD3-score01-1=7<sup>7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6<sup>4
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= Л. Хјуит
| RD3-score03-1=6<sup>9
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=3
| RD3-score03-4=0
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= Д. Ферер
| RD3-score04-1=7<sup>11
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=6

| RD4-seed01=13
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=6<sup>2
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= Д. Ферер
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=7<sup>7
| RD4-score02-3='''6
}}

Група 7 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Х. М. дел Потро
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7<sup>7
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=LL
| RD1-team02= Ф. Сера
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6<sup>4
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Б. Бекер 
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Р. Харисон 
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Л. Кубот 
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=5
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Л. Мајер 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=7

| RD1-seed07=PR
| RD1-team07= Т. Робредо 
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=26
| RD1-team08= А. Сепи 
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3=3

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= Е. Родик 
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Р. Вилијамс
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=4

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К. Берлок 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=4
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Б. Томић
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=4
| RD1-score13-4=4
| RD1-score13-5=5
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ф. Фоњини 
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5='''7

| RD1-seed15=
| RD1-team15={{nowrap| Г. Гарсија-Лопез}} 
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=7<sup>8
| RD1-score15-5=7<sup>7
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= Х. Монако 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=4
| RD1-score16-4=6<sup>6
| RD1-score16-5=6<sup>3

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= Х. М. дел Потро
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=2
| RD2-score01-4=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Р. Харисон 
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=6
| RD2-score02-4=2

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Л. Мајер 
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=7
| RD2-seed04=PR
| RD2-team04= Т. Робредо
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=5

| RD2-seed05=20
| RD2-team05= Е. Родик 
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Б. Томић
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=0

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Ф. Фоњини 
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01=7
| RD3-team01={{Nowrap| Х. М. дел Потро}}
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=7<sup>11
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Л. Мајер 
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=6<sup>9

| RD3-seed03=20
| RD3-team03=

Група 8 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло
| RD3=Треће коло
| RD4=Четврто коло

| RD1-seed01=14
| RD1-team01= А. Долгополов 
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Џ. Левин 
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=1
| RD1-score02-5=2

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М. Багдатис 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=6<sup>8
| RD1-score03-5=7<sup>7
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= М. Бахингер
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=4
| RD1-score04-4=7<sup>10
| RD1-score04-5=6<sup>5

| RD1-seed05=
| RD1-team05= С. Дарсис 
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= М. Џазири 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=1
| RD1-score06-4=1

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С. Стаховски
| RD1-score07-1=7<sup>8
| RD1-score07-2=6<sup>2
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=2
| RD1-seed08=18
| RD1-team08= С. Вавринка 
| RD1-score08-1=6<sup>6
| RD1-score08-2=7<sup>7
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6

| RD1-seed09=31
| RD1-team09= Ж. Бенето 
| RD1-score09-1=7<sup>7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= О. Рохус 
| RD1-score10-1=6<sup>1
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Д. Новиков 
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7<sup>8
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Ј. Јанович
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=6<sup>6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=3

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6<sup>5
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=7
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Т. Габашвили
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=7<sup>7
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5=5

| RD1-seed15=
| RD1-team15= П. Лоренци
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3=1
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Н. Ђоковић 
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=14
| RD2-team01= А. Долгополов 
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=7<sup>7
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= М. Багдатис 
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=0
| RD2-score02-4=6<sup>5

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= С. Дарсис 
| RD2-score03-1=7<sup>8
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=1
| RD2-score03-5=5
| RD2-seed04=18
| RD2-team04= С. Вавринка 
| RD2-score04-1=6<sup>6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5=7

| RD2-seed05=31
| RD2-team05= Ж. Бенето 
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=7<sup>7
| RD2-score05-4=7
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Д. Новиков 
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=6<sup>1
| RD2-score06-4=5

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Н. Ђоковић 
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3='''6

| RD3-seed01=14
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=2
| RD3-seed02=18
| RD3-team02=

Види још 
 Отворено првенство САД у тенису 2012 — жене појединачно
 Отворено првенство САД у тенису 2012 — мушки парови
 Отворено првенство САД у тенису 2012 — женски парови
 Отворено првенство САД у тенису 2012 — мешовити парови

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб 
 Квалификациони жреб 

Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2012.
Отворено првенство САД у тенису – мушкарци појединачно